Арсиноя () — ныне несуществующий, древний город на юго-западе Кипра, лежащий между старым и новым Пафосом, с гаванью, храмом и священной рощей. Город основал Птолемей Филадельф и назван он в честь Арсинои II, его жены и единокровной сестры.
Имеется несколько древних городов со схожим названием, например Арсиноя.

Ссылки 
 Статьи из «A Dictionary of Greek and Roman Antiquities» в переводе.
 «Dictionary of Greek and Roman Antiquities» — редакция 1875 года, неполная.

Древние города Кипра